Arder est un patronyme estonien pouvant désigner:

Patronyme
 (1952-2014), chanteur estonien
 (1950-2004), poète estonien et écrivain pour enfants

Homonymie de patronyme
Patronyme estonien